177 steht für:
 das Jahr 177
 Alfa Romeo 177, italienisches Automobil
 Cessna 177, Flugzeugtyp 
 U 177, deutsches U-Boot

Siehe auch: